Уилли Андерсон — имя и фамилия следующих персоналий:
 Андерсон, Уилли (баскетболист) — американский баскетболист.
 Андерсон, Уилли (гольфист) — американский гольфист.
 Андерсон, Уилли (регбист) — ирландский регбист.
 Андерсон, Уилли (футболист) — английский футболист.